Представлен перечень стран (государств, зависимых территорий) по экспорту (включая реэкспорт)по данным, с некоторыми исключениями, за 2016-2017 гг.  ЦРУ (Справочник по странам мира) и ВТО

Список

См. также 
Список стран по импорту
Список стран по торговому балансу
Список стран по балансу текущих операций
Экспорт
Торговый баланс

Примечания

Ссылки 

ЦРУ.Справочник по странам мира, экспорт по странам. 2017.

экспорт
Мировая экономика
Экспорт